Niederndorf névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Niederndorf,  település Ausztriában, Tirolban a Kufsteini járásban,

Niederndorf, a németországi  Freudenberg (Siegerland) városának egyik kerülete,
Niederndorf, a németországi  Bad Rodach városának egyik kerülete.